Une queue de rat est une sorte de coiffure populaire dans les années 1980.
 Une queue-de-rat est une lime ronde, effilée à l'extrémité.
 Une queue-de-rat est une pointe que l'on fait dans les cordages afin de les introduire plus facilement dans le poulies.